Борис Уткин:
 Уткин, Борис Павлович (род. 1923) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Уткин, Борис Сергеевич — лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1981 года.